Клеопатра (, ок. 355—336 гг. до н. э.) — знатная молодая македонянка, на которой в 337 до н. э. женился Филипп II Македонский, разведясь со своей женой Олимпиадой.

Клеопатра стала пятой женой Филиппа II, но, в отличие от других жен, она ввергла семейную жизнь Филиппа в полнейшее расстройство. Её знатное македонское происхождение ослабило влияние эпириотки Олимпиады и создало угрозу престолонаследованию её сына Александра, ставшего известным под именем Александра Великого. О серьёзной ссоре Александра с отцом рассказал Плутарх:
«Самая сильная ссора между ними произошла по вине Аттала на свадьбе Клеопатры, молодой девушки, с которой Филипп вступал в брак, влюбившись в неё несмотря на свой возраст. Аттал, дядя невесты, опьянев во время пиршества, стал призывать македонян молить богов, чтобы у Филиппа и Клеопатры родился законный наследник престола. Взбешенный этим Александр вскричал: „Так что же, негодяй, я по-твоему незаконнорожденный, что ли?“ — и швырнул в Аттала чашу. Филипп бросился на сына, обнажив меч, но по счастью для обоих гнев и вино сделали своё дело: царь споткнулся и упал.»
После ссоры Александр с Олимпиадой уехали в Эпир, но Александр вскоре вернулся.

Клеопатра побыла женой царя недолго, уже в следующем 336 до н. э. Филипп II был убит на свадьбе своей дочери Клеопатры с эпирским царем Александром Молосским. Александр, сын Филиппа II, стал новым македонским царем. В его отсутствие Олимпиада, вернувшись из Эпира, расправилась с соперницей. Дочь Клеопатры Европу, родившуюся за несколько дней до смерти Филиппа, умертвили на руках матери, а саму Клеопатру вынудили повеситься. Юстин ещё упоминает о казни Александром некого Карана, сына Филиппа от одной из его жен, однако есть подозрения, что Юстин спутал неизвестного Карана с Аминтой, двоюродным братом Александра, которого Филипп II отстранил от власти. О том, что Клеопатра родила именно дочь, упоминает Афиней.

Павсаний приводит более шокирующий слух, будто Олимпиада сварила Клеопатру с новорождённым младенцем в бронзовом сосуде.

Примечания

Ссылки 
 Justinus. Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus, Book 9 

Жёны Филиппа II Македонского
Семья Александра Македонского